Paljevo je lahko:

 Paljevo, Občina Kanal ob Soči
 Paljevo, Občina Tutin, Srbija